Худоела́нское — село в Нижнеудинском районе Иркутской области России. Административный центр Худоеланского муниципального образования.

География 
Находится на Транссибирской железнодорожной магистрали (станция Худоеланская) и автомагистрали Р-255 «Сибирь», в 50 км к юго-востоку от районного центра — города Нижнеудинск.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района